Spojení písmene E a číslice 30 může mít různé významy:

 Evropská silnice E30
 BMW řady 3 (E30)